Толстянка намакванская () — вид суккулентных растений рода  семейства , родом из ЮАР (Капская провинция) и Намибии. Произрастает в основном в субтропическом биоме.

Описание 
Карликовое многолетние суккулентное растение до 10 см в высоту, с прикорневыми розетками. Стебли крепкие, часто разветвленные. Листья сочные, от продолговатых до эллиптических или обратноланцетных, длиной 4-35 мм и шириной 2-10 мм, имеют цвет от бледно-голубого до сине-зеленого и покрыты густыми пушистыми волосками. Соцветие представляет собой тирс, который обычно дает один конечный шаровидный дихазий. Цветонос 2-10 см длиной, покрыт отогнутыми прижатыми волосками. Доли венчика продолговато-треугольные, 2-3 мм с закругленными вершинами, от зелёного до серо-зеленого цвета. Трубка венчика сросшаяся у основания, белая, кремовая до жёлтой. Тычинки имеют черные пыльники.

Таксономия 
, первое упоминание в J. Bot. 36: 367 (1898).

Этимология 
Crassula: Родовое латинское наименование, означающее «толстый».

namaquensis: Латинский видовой эпитет, происходит от названия региона Намакваленд расположенного на территории ЮАР и Намибии; «намакванская».

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта Plants of the World Online на 2023 год:

Примечания

Ссылки 

Суккуленты
Многолетние растения
Флора Южной Африки
Флора Африки